Субчетате има више значења:

 Субчетате (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Субчетате (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Субчетате (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији